

Personnalités 

  (né en 1967), peintre serbe ;
 Gregor Ozbolt (né en 1986), entrepreneur et nageur français ;
 Janez Ožbolt (né en 1970), biathlète slovène ;
 Sašo Ožbolt (né en 1981), joueur slovène de basket-ball.